Marchitan este un nume de familie românesc, larg răspândit în Moldova și în Ucraina. El înseamnă comerciant ambulant.

Baza de date «Вся Украина» (Toată Ucraina) include peste 1.400 de persoane cu acest nume (unele înregistrări se pot referi în mod eronat la una și aceeași persoană). 

Printre persoanele care cu acest nume sunt:
 Dimitru Marchitan (n. 1885) - politician basarabean

Referințe 

Nume de familie românești